Der SV Falkensee-Finkenkrug ist ein Sportverein aus Falkensee, Landkreis Havelland in Brandenburg. Der SVFF hat viele Sparten, darunter Wandern, Gymnastik, Fußball, Tischtennis, Badminton und Volleyball, Seniorensport, Tanzen und viele weitere interessante Angebote für Groß und Klein.

Geschichte 
Die Geschichte des SV Falkensee-Finkenkrug beginnt 1913 mit der Gründung des FC Grün Weiß Rot Finkenkrug 82. Der Verein hatte Mannschaften in Falkensee und Finkenkrug. 1916 erfolgte die Umbenennung in FC Germania Finkenkrug. Ein weiterer Höhepunkt in der Vereinsgeschichte war die Gründung der SV Seegefeld-Falkenhagen am 16. Juni 1920.

1945 erfolgte die Auflösung beider Vereine, ihr folgte 1949 die Neugründung der SG Neu Finkenkrug, 1950 der SG Falkensee und 1951 die Umwandlung der SG Neu Finkenkrug in die SG Finkenkrug. Aus der SG Falkensee wurde am 1. Juni 1952 nach Einstieg der Sportvereinigung Einheit als Trägerbetrieb die BSG Einheit Falkensee. Zum 7. Juli 1956 wechselte der Trägerbetrieb und aus der BSG Einheit Falkensee wurde die BSG Chemie Lichtenberg-Falkensee, seit 1969 nur BSG Chemie Falkensee. 1973 kam es zum erneuten Trägerbetriebswechsel und aus der BSG Chemie Falkensee wurde die BSG Fleisch und Frischeierproduktion Falkensee (kurz: BSG FF Falkensee). 1984 wurde aus der einstigen SG Finkenkrug die BSG Turbine Finkenkrug. Am 17. Juni 1987 fusionierten die BSG Turbine Finkenkrug und die BSG FF Falkensee zur SG Falkensee-Finkenkrug.

Nach der Wende wurde der Verein mit der Satzung vom 17. Juli 1990 unter dem Namen Sportverein Falkensee-Finkenkrug e. V. neugegründet. Seit dem 23. April 2010 hatte die einstige brandenburgische Justizministerin Barbara Richstein den Vorsitz im Verein. Einen Wechsel an der Vereinsspitze gab es 2016. Der bisherige 2. Vorsitzende Sven Steller tauschte mit Barbara Richstein die Positionen. Somit ist sie nunmehr 2. Vorsitzende und Sven Steller 1. Vorsitzender.

Mit einem 2:1-Sieg gegen den Titelverteidiger SV Babelsberg 03 konnte der SV Falkensee-Finkenkrug am 1. Mai 2012 unter Trainer Frank Rohde erstmals den Brandenburgischen Landespokal gewinnen und startete in der Saison 2012/13 im DFB-Pokal in der ersten Runde gegen den VfB Stuttgart. Der Bundesligist konnte das Spiel deutlich mit 5:0 für sich entscheiden.

In der Flüchtlingskrise in Deutschland 2015/2016 setzte sich der Verein für Migranten und Flüchtlinge ein.

Auszüge aus der Namens- und Logo-Historie

Sportlicher Verlauf

Ligazugehörigkeit

Erfolge 
Liga
 Aufstieg in die Oberliga Nordost: 2005, 2008
 Brandenburgischer Landesmeister: 2005, 2008
 Brandenburgischer Vizemeister: 1992, 1999, 2014
 Rang 121 in der Ewigen Tabelle der Oberliga Nordost
 Rang 1 in der Ewigen Tabelle der Brandenburg-Liga

Pokal
 Brandenburgischer Landespokalsieger: 2012
 Landespokalfinale Brandenburg: 2008
 Teilnahme am DFB-Pokal: 2012/13 (Aus in der 1. Runde gegen den VfB Stuttgart)

Bilanz der letzten Jahre

Personen 
 Tom Buschke (* 1988)
 Oliver Glöden (* 1978)
 Jörg Heinrich (* 1969)
 Emil Poklitar (* 1939)
 Frank Rohde (* 1960)
 Daniel Scheinig (* 1988)
 Andreas Schiemann (* 1968)
 Detlef Zimmer (* 1953)

Einzelnachweise

Weblinks 
 Homepage des SV Falkensee-Finkenkrug e. V.

Falkensee
Falkensee, SV Falkensee
Falkensee, SV Falkensee
Sportverein (Landkreis Havelland)
FalkenseeFinkenkrug
Gegründet 1913